Scleromeris är ett släkte av svampar. Scleromeris ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scleromeris